Домини́к Ше (; 1730—1799) — французский ботаник и священник.

Биография 
Доминик Ше родился 8 июня 1730 года в коммуне Рабу на юго-востоке Франции. С 1746 года учился в иезуитской школе в Гренобле. В 1755 году Доминик стал викарием в Гапе. В 1758 году он был назначен пастором Бо, небольшой деревни близ Ла-Рош-дез-Арно. В свободное время Ше занимался изучением флоры региона, выращивал растения в ботаническом саду, затем уже с них делал гербарные образцы. В 1765 году Ше, проповедовав в других деревнях, познакомился с Домиником Вийяром. Вийяр и Ше вместе исследовали флору окрестностей Гапа. Они существенно расширили коллекцию растений ботанического сада при церкви в Бо.

В 1771 году Вийяр стал преподавать в школе хирургии в Гренобле. В последующие 27 лет Ше написал ему более 170 писем.

21 июля 1799 года Доминик Ше скончался.

При жизни Ше самостоятельно не издал ни одной публикации, однако его описания неоднократно использовал в своих работах Вийяр. Впоследствии Вийяр издал несколько работ по рукописям Доминика Ше.

Роды растений, названные в честь Д. Ше

Примечания

Литература 
 Roger L. Williams. The letters of Dominique Chaix, Kluwer, Archives internationales d'histoire des idées, vol. 151, 1997, Dordrecht, 298 p. ISBN 0-79234615-7.

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту